Нидерланды принимали участие в Евровидении 1959, проходившем в Каннах, Франция. На конкурсе их представляла Тедди Схолтен с песней «Een beetje», которая победила на национальном отборе. Нидерланды на этот раз одержали победу второй раз (впервые в 1957 году), получив 21 балл. Страна отдала 5 баллов Великобритании, 3 балла Швеции и по 1 баллу Дании и Бельгии. Комментатором конкурса от Нидерландов в этом году был Пит те Нёйл (1956-1958), а глашатаем — Сиб ван дер Зи (1958).

Национальный отбор 

Национальный финал проходил в телестудии AVRO TV в Хилверсюме, организованной Карин Краайкамп. Было задействовано восемь песен и семь певцов, причем все песни были представлены дважды разными исполнителями, один раз с полным оркестром и один раз в более урезанном стиле.

Песня-победитель была выбрана голосованием от региональных жюри, а затем «экспертное» жюри решило, кто из двух исполнителей и версии песни-победителя должен отправиться в Канны. После того, как «Een beetje» был объявлен победителем, экспертное жюри выбрало Схолтен с полной оркестровой версией песни.

Страны, отдавшие баллы Нидерландам 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Нидерландов

См. также 
 Нидерланды на «Евровидении»
 Евровидение-1959

Примечания 

Страны на «Евровидении-1959»